Гадерслебен () — власна назва.

Топоніми

Гадерслебен — німецька назва Гадерслева.

Гадерслебенський повіт — у 1867—1920 роках.